Golin peut désigner :

Toponymie

Golin, un village dans la voïvodie de Lubusz
 Golin, un village de la powiat de Myślibórz dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Golin, un village de la powiat de Wałcz dans la voïvodie de Poméranie occidentale

Golin, un village dans la Province de Kurdistan

Patronymie 

 Steve Golin (1955-2019), fondateur et CEO de Anonymous Content LLP

Linguistique 
 Golin  est une langue papoue parlée en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Homonymie de localités